Сидо́ркин (Сидо́ркина) — русская, марийская и мордовская фамилия. Произошла от русского имени Исидор, Сидор. Среди русских и марийцев распространена в основном в Вятском историческом регионе (Кировская область и соседние с ней республики).

Этимология 
 Как русская, так и марийская и мордовская фамилии основаны на русской лексической основе. В корне — уменьшительно-ласкательная форма Сидорка от христианского имени Исидор.

Известные носители фамилии

Сидо́ркин 
 Сидоркин, Александр Дмитриевич — руководитель единственной в России команды для детей и подростков по следж-хоккею «Ладога».
 Сидоркин, Валерий Фёдорович — российский химик, лауреат Государственной премии в области науки и техники (1997).
  (род. 1986) — эстонский пловец, рекордсмен Эстонии в эстафете 4×50 м вольным стилем (с 2008).
 Сидоркин, Вячеслав Евгеньевич (род. 1970) — украинский футболист.
 Сидоркин, Евгений Матвеевич (1930—1982) — советский художник.
 Сидоркин, Игорь Евгеньевич (род. 1970) — советский и российский баскетболист и тренер, главный тренер женского клуба «Энергия» (2016—2020).
 Сидоркин, Михаил Николаевич (1910—1980) — советский актёр.
 Сидоркин, Сергей Михайлович — военный комиссар Марий Эл.

Сидо́ркина 
 Сидоркина, Ирина Геннадьевна — доктор технических наук, профессор, декан ФИиВТ МарГТУ.

Топоним 
 Сидоркин — хутор, Алексеевский район, Белгородская область

См. также 

 Сидоркины — род луговых марийцев.
 Сидоркино — название ряда населённых пунктов.

Ссылки 
 Сидоркин. Список в Центре генеалогических исследований
 Сидоркина. Список в Центре генеалогических исследований